Погосян Александр Александрович (род. 20 декабря 1963 года) — российский художник-монументалист. Педагог СПбГАИЖСА, член Союза художников России.

Биография 
Погосян Александр Александрович родился в 1963 году в городе Туапсе, Краснодарский край. С 1979-го по 1983 год учился в Абрамцевском художественно-промышленном училище. С 1984-го по 1986 год — Служба в ВМФ. С 1989-го по 1995 год — студент в Институте им.Репина Российской Академии Художеств. 1995 - защита дипломной работы "Беженцы" .

1995-1999 - Занятия в творческой мастерской под руководством профессора А. А. Мыльникова. 1999 - Участие в воссоздании росписей Храма Христа Спасителя в Москве в составе бригады А. К. Быстрова. C 2000 преподает на факультете живописи в СПбГАИЖСА.

c 1998 - член Союза художников России 

2001-2004 - Участие в создании росписей в Знаменском соборе в г. Курске

2013 - член корреспондент Петровской академии искусств и наук.

2020 - член корреспондент Союза Художников России

Работает в технике масляной живописи, создает эскизы для мозаик, витражей и других монументальных решений. Создает эстампы, в частности литографии.

Участник выставок в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Пекине, Шанхае, Амстердаме и др . Работы находятся в частных коллекциях и музеях мира.
Также две работы "Рыбаки. Возвращение" и "Рыбачки. Ожидание" находятся в частной коллекции мецената и бизнесмена Вячеслава Адамовича Заренкова

Награды 
 В 2000 году награжден памятной медалью за работу в Храме Христа Спасителя.
 В 2005 году награжден серебряной медалью РАХ
 В 2007 году награжден юбилейной медалью 250 лет Академии Художеств

Выставки 
 2000 год - Весенняя выставка в залах академии художеств
 2009 год - Выставка в Шанхае 
 2016 год - Лики России. Всероссийская художественная выставка.
 2016 год - Притяжение реализма. Современные художники
 Ученик и учитель
 Выставка памяти в честь Марии Алексанровной Королевой
 2016 	Выставка «Весна» в Союзе художников, региональная, город Санкт-Петербург
 2016 	Выставка «Осень» в Союзе художников, региональная, город Санкт-Петербург
 2016	Притяжение реализма. Современные художники, всероссийская, Москва
 2017 	Выставка «Осень» в Союзе художников, региональная, город Санкт-Петербург
 2017	Выставка «85 лет Санкт-Петербургскому Союзу художников», всероссийская, Москва
 2018	Exhibition of collection Shandong contemporary oil painting institute. 10 выставка живописных решений, международная, Китай. 
 2018 	Выставка «Весна» в Союзе художников, региональная, город Санкт-Петербург
 2018 	Выставка «Осень» в Союзе художников, региональная, город Санкт-Петербург
 2018 	«Российский Север», всероссийская, Мурманск
 2019	Всероссийский выставочный проект «РОССИЯ XIII», международная, город Москва
 2019	Выставка к памяти жертв геноцида, международная, город Санкт-Петербург
 2019	Выставка «Осень» в Союзе художников, региональная, город Санкт-Петербург
 2020	Кубачи, международная биеналле печатной графики, Дагестан
 2020	3rd International Print Biennale, Yerevan 2021,  третья интернациональная Биеналле печатной графики в Ереване 2021
 2020	Творческая Весна 2020, международная выставка, город Санкт-Петербург
 2020 	Творческая Осень 2020, международная выставка, город Санкт-Петербург
 2020	Семья – душа России, всероссийская, город Москва, Царицино

Конкурсы 
 2003 – Музы Санкт-Петебруга.
 2014 – Межвузовский конкурс ко Дню Святой Татьяны. Награда.
 2019 – Семья – душа России.
 2020 – Семья – душа России.
 2020 – Созидающий мир, победитель
 2020 - Творческая Осень 2020, международный конкурс педагогов, второе место

Коллекции 
Работа «Одиночество», «Материнство», «Старик с бутылью» - Beijing International Arts Palace

Частные российские и зарубежные коллекции. 

Печатная графика - Музей печатной графики "Кубачинская Башня"

Личная коллекция бизнесмена и мецената  Заренкова Вячеслава Адамовича

Примечания

Ссылки 
 Личная страница художника Погосяна Александра
 Фрагменты творческих работ Погосяна Александра

Литература 
Интервью с художником Погосяном А. А. - Юный художник : ежемесячный журнал по изобразит. искусству для детей и юношества. № 6 / учредители: Рос. акад. худож., Союз худож. России, Акционер. о-во "Молодая гвардия". – М., 2016. – ежемесячно. – ХРАНИТСЯ: изо – 10 лет. – ISSN 0205-5791. гвардия"
Кутейникова Н.С, Репин С.Н.: Храм Христа Спасителя, издательство Амфора, 2001 год, Редактор: Серова Е. А., ISBN 5-85976-237-2
Александр Погосян , серия нового поколения русского реализма, 2001 год, ляонинское художественное издательство,  ISBN 7-5314-2762-1
Монументальная мастерская. Живопись. Учебно-методическое пособие./авт.-сост. А. К. Быстров, В. А. Кузмичев, А. А. Погосян, В. И. Тюлькин, 2012 год, ISBN 987-5-91542-153-9
Художники России Миру - Художники России миру. Альбом-каталог о современных художниках Российской Федерации. 2005 год. ISBN 5-85474-107-5
Современное Петербургское академическое изобразительное искусство – традиции, состояние, тренды развития -  М.Арт, Москва, 2019 – ISBN- 978-5-907043-28-2
70 лет победы. Художественная выставка. 2015, ООО “Цвет-Принт”
“Изобразительное Искусство Санкт-Петербурга”, издательство Галарт, 2014
Китайский сборник академического рисунка - ISBN 978-7-5330-1942-6
Весенняя выставка в залах РАХ, 2015, artacademy.ru
Весенняя выставка преподавателей в залах РАХ, 2009, Keuruun Laatupaino KLP Oy (Finland)
Академический рисунок, итальянская книга, печать  L.E.G.O.S.p.A, Viale Dell’Industria, 2 - 3610 Vicenza, Italia, 2011
80 лет санкт-петербургскому союзу художников, ООО Цвет Принт, 2012
Российские художники миру, 2012, ISBN 978-5-86983-434-8, типография “Первый ИПК”
Впечатления Китая. Выставка студенческой практики российского академического института имени И. Е. Репина, 2014, китайское издание
Exhibition of collection Shandong contemporary oil painting institute, 2018, ISBN 978-7-5330-6979-7
Альбом лучших творческих работ факультета живописи СПБГАИЖС им И. Е. Репина, 1997, ISBN 7-5314-1819-3
Современное Петербургское академическое изобразительное искусство – традиции, состояние, тренды развития -  М.Арт, Москва, 2019 – ISBN- 978-5-907043-28-2
Russian Realism: A NEW GENERATION ISBN 978 – 7 – 5322 – 5356 – 2
10 выставка живописных решений. Китай. 2018 ISBN 978 – 7 – 5330 – 6979 – 7

Художники по алфавиту
Члены Союза художников России
Художники Санкт-Петербурга
Современные художники России
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина